Saladelos orcadis är en snäckart som först beskrevs av Tom Iredale 1943.  Saladelos orcadis ingår i släktet Saladelos och familjen Rhytididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lungsnäckor
orcadis